Kaempfert oder Kämpfert ist der Familienname folgender Personen:
 Bert Kaempfert (1923–1980), deutscher Orchesterleiter und Komponist
 Erich Kämpfert (1899–1968), deutscher Politiker
 Isabel Kämpfert (* 2003), deutsche Radsportlerin 
 Max Kaempfert (1871–1941), deutsch-schweizerischer Komponist und Dirigent
 Martina Kämpfert (* 1959), deutsche Mittelstreckenläuferin, siehe Martina Steuk
 Wolfgang Kaempfert (1900–1949), deutscher Meteorologe

Siehe auch:
 Kemfert
 Kempfert